Пиједра Негра има више значења:

 Пиједра Негра (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Негра (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Негра (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Негра (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику